

Biografia

Inizi e progetto Reo Daje Forte 
Appassionato di musica, fin dalla più giovane età ascolta rap, e questa influenza si ripercuoterà nelle sue produzioni successive di musica dance.

Nel 2005 inizia a produrre musica con lo pseudonimo di Reo organizzando e suonando ai rave party illegali in giro per Italia e Europa. Nel 2008 dall'incontro fra Reo, Frank@ (Francesco de Rosa) e Talasemik (Dimitri Fidel) durante un evento hardteckno a Tolosa nasce il collettivo romano Daje Forte. Lo scopo era di creare una connessione fra Italia e Francia ed allo stesso tempo proporre nuovi suoni techno sulla scena europea. Insieme hanno fatto tournée in Italia dove erano i maggiori rappresentanti di musica hardfloor/hardtekno e in giro per l'Europa suonando, fra le altre, a Bruxelles, Vilnius, Londra, Liegi e Monegros. Due anni dopo, nel 2010 pubblica le tracce undergroundtekno 'Reo - Talasemik Rock's' incluso in 'Hardfloor 10' (Le Diable au Corps), Reo vs Teotk 'Here Foreva', la traccia tribecore 'Never go Soft' inclusa nel 'Le Diable au Corps 13' e fonda insieme agli altri membri del collettivo, il label Daje Forte Records, risposta italiana alla dominanza europea della scena hardtek.

L'anno successivo esce la traccia 'Cidade de Deus' incluso in Hardcore 11 (Le Diable au Corps) e dalla collaborazione fra Astrofonik e Daje Forte nasce la Headshot Records che mira a dare visibilità a nuovi talenti della nuova scena tekno underground. Il 2012 segna l'uscita dell'album 'Astroboy 19' che contiene le tracce 'Electric Jesus', 'Cocaine Cowboy' e 'Niggas in Paris'.

Infine nel 2013 è la volta di 'Fook yo First' remix hardtekno del brano hiphop 'Fook jullie naaiers' degli Die Antwoord.

Back2Rave 
Nel 2011 nasce un progetto parallelo a Reo e che resterà attivo fino al 2015. Insieme a Matteo Scartoni formano i Back2Rave dando una chiave prettamente EDM alla loro musica.

Nel 2012 esce il loro EP che include le tracce 'Bouncing Betty' (suonata durante i programma inglese The Never Say Die Show 09) e 'Shake Funk'. I loro mix originali 'My Sick Side', 'Sabotage' and 'Renegade' (in collaborazione con Xanti) raggiungeranno la top 100 (rispettivamente #61, #89, e #66) della classifica electrohouse di Beatport. Le loro tracce e i loro remix sono stati supportati da artisti internazionali come, fra gli altri, Afrojack, Danny Avila, Firebeatz, Deniz Koyu, Vinaii, Joachim Garraud, Don Diablo e i loro pezzi sono stati suonati anche al Ministry of Sound di Londra e alla Miami Winter Music Conference. 'Sabotage' è stata scelta per fare parte della colonna sonora del Geordie Shore nell'episodio #2 dell'ottava stagione, mentre 'My Sick Side' è stata designata come traccia di apertura dell'Opening GQ Podcast - Electro House Mix & Lets be Friends Guest mix ep.10.

GÖW TRÏBE

Opening Dj sets e Circo Massimo 
Il 2015 si apre con un nuovo cambiamento e la nascita del progetto Göw Trïbe. Entra a far parte del collettivo No Face, un team che spazia dalla musica alla moda al cinema e alla fotografia e del quale diventa direttore artistico insieme a Boss Doms. Il 2015 lo vede protagonista di partecipazioni a diversi festival, al Nameless Music Festival, all'Holi Colors Festival,  al Popfest e al Dayoff Music Festival. Il 30 luglio dello stesso anno aprirà il concerto di Jovanotti allo stadio Arena della Vittoria di Bari davanti ad un pubblico di 40.000 persone. Sarà anche protagonista di diversi dj set che lo vedranno condividere il palco con artisti come Skrillex, , Steve Aoki, Diplo e dj set di apertura o chiusura di Major Lazer, Hardwell, Pendulum e Borgore. I suoi remix sono stati supportati ed apprezzati da diversi dj's fra i quali Dj Snake, Dillon Francis, Flosstradamus, Steve Aoki, Skrillex, Prodigy, DJ Zatox, Congorock, Marnik, Noisia, Subfocus, Crookers, Kill The Noise, Flux Pavilion e molti altri. Nel 2016 pubblica la traccia EDM/Trap 'Savage Nature' con Bye Bae e suona all'Hoxton Club di Toronto, a Vancouver e a Parigi, durante la fashion week. e parteciperà al Popfest di Gallipoli.

Nel 2017 apre gli spettacoli di Marshmello e The Bloody Beetroots a Milano, e la sua traccia “Each Other” in collaborazione con Gregory Trejo, Tinker, Zachary e MoFa esce in rotazione su Studio 92, una delle radio più famose dell'America Latina, e sarà inoltre suonata all’Ultra Music Festival in Messico e poi in Perù.

Il 2019 si apre con il dj set la notte di Capodanno al Circo Massimo a Roma dove insieme ad Achille Lauro e Boss Doms suonerà davanti a circa 100.000 persone.

Collaborazione con Achille Lauro 
Il 2016 vede l'inizio della sua collaborazione (ancora in corso) con Achille Lauro e la sua partecipazione con Boss Doms alla produzione del brano 'Profumo da Donna',  contenuto nell'album 'Ragazzi Madre'.

Il 2018 vede l'uscita dell'album 'No Face Forever' nel quale partecipa alla produzione dei quattro skit introduttivi e a cinque delle tracce incluse nell'album e di 'Pour L'Amour' di Achille Lauro in cui pubblica la prima traccia Techno-Trap, 'Midnight Carnival' e collabora ad un secondo brano intitolato 'Roba Francese'. Nello stesso anno insieme a Matteo Romano creeranno un brano, 'Clockwork' che farà parte della colonna sonora del film di Valeria Golino, 'Euforia', presentato al festival di Cannes dello stesso anno.

A seguito della partecipazione a Sanremo di Achille Lauro esce l'album '1969' che lo vede collaborare alla composizione e produzione di 'Cadillac' e di 'Zucchero'. Nello stesso anno fa una breve apparizione nel cortometraggio Happy Birthday, diretto da Lorenzo Giovenga, presentato alla 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia al fianco di Achille Lauro. Nell'ottobre dello stesso anno prende parte alla tournée estiva ed autunnale di Achille Lauro, il 'Rolls Royce Las Vegas Tour' con il dj set di apertura della quasi totalità dei concerti. Durante i concerti live Achille Lauro presenterà anche il nuovo singolo della svolta dance '1990' prodotto in collaborazione con Boss Doms e che uscirà il 25 ottobre dello stesso anno. Il brano riprende il successo degli anni '90 dei La Bouche 'Be my Lover' e anticiperà l'uscita nel 2020 dell'album omonimo. Il 24 novembre sarà ospite con Achille Lauro del programma 'Special Guest' negli studi di Radio m2o dove hanno presentato la loro playlist anni '90.

Il 2020 lo vede integrare l'equipe dell' MK3 Milano, agenzia di booking di cui fanno parte anche Achille Lauro e Boss Doms. Nel febbraio 2020 il brano 'Me ne frego', a cui ha collaborato, viene presentato al festival di Sanremo da Achille Lauro piazzandosi all'ottavo posto nella classifica finale. Il lockdown dovuto al Covid-19, lo trova bloccato in un Airbnb a Roma in compagnia di Achille Lauro. Durante questo periodo dalla loro collaborazione nascerà '16 Marzo' uscita il 3 aprile. Successivamente; il 18 giugno sarà la volta di 'Bam Bam Twist'  ed il 24 luglio dell'album di rivisitazioni di successi dance degli anni '90,  '1990'. Il 17 settembre esce 'Maleducata' scelta come colonna sonora della serie Netflix 'Baby 3' seguita il 25 settembre da 1969 Achille Idol Rebirth, che, oltre a contenere tutte le tracce originarie dell 'album '1969', include i singoli usciti nel corso del 2020 (Me ne frego, 16 marzo, Bam Bam Twist e Maleducata), Il 4 dicembre collabora con Achille Lauro e Gregorio Calculli, all'album dai ritmi jazz and swing ispirato agli anni '20, '1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band' che segna il capitolo finale del side project di sperimentazione che comprende la trilogia '1969', '1990', '1920'.

Il 2021 si apre con l'uscita in febbraio di 'Solo Noi' di Achille Lauro che sarà presentata anche al festival di Sanremo in uno dei 5 Quadri rappresentati dallo stesso cantante, anticipazione dell'album  'Lauro' la cui uscita è prevista per il 16 aprile. Il 19 marzo è uscito 'Marilù' il nuovo singolo e che è stato presentato in anteprima durante la trasmissione 'Domenica in' condotta da Mara Venier nella puntata di Speciale Sanremo ed al quale ha collaborato. Entrambi i singoli fanno parte dell'album 'Lauro' uscito il 16 aprile e al quale ha collaborato alla produzione/composizione di 8 brani.

Discografia

EP 

 2012 - Astroboy 19 - Reo
 2012 - Bouncing Betty - Back2Rave

Singoli 

 2010  - Reo - Talasemik Rocks - Reo
 2010 - Here Foreva - Reo
 2010 - Never go Soft - Reo
 2011 - Cidade de Deus - Reo
 2013 - Fook yo First - Reo
 2013 - My Sick Side - Back2Rave
 2013 - Bring the Noize - Back2Rave
 2014 - Sabotage - Back2Rave
 2014 - Renegade  - Back2Rave & Xanti
 2015 - 70 to 90 - Back2Rave
 2016 - Savage Nature con Bye Bae - Gow
 2017 - Each Other con Gregory Trejo, Tinker, Zachary MoFat - Gow

Remixes 

 2012 - Speaker Freak (2deadbeatz) remix - Back2Rave
 2012 -  Untouchable (Flatland Funk feat Tory D.) remix -  Back2Rave
 2013 - WineHot (Brian Arc) remix - Back2Rave
 2013 - Em Flight (Fatso) remix - Back2Rave
 2014-  Everybody (Joachim Garraud feat Perry & Etty Farrel) remix - Back2Rave

Produzioni e composizioni 

 Profumo da Donna - Achille Lauro
 Roba Francese -  Achille Lauro
 Midnight Carnival - Achille Lauro
 Trap - No Face
 Battiato - No Face
 La Banda dello Zoo - No Face
 Sensi - No Face
 A Casa di Sandro remix  - No Face
 Cadillac - Achille Lauro
 Zucchero  - Achille Lauro
 Young Guns - Mattway (feat. Warez, Bonnie P)
 Clitoris - Young Nami, Nasty Og
 1990 - Achille Lauro
 Rischio - Trinidad
 Carillon Acustic Remix - Nahaze
 1990 (Back to Dance)  - Achille Lauro
 Scat Men  - Achille Lauro
 Sweet Dreams  - Achille Lauro
 You and Me  - Achille Lauro
 Summer's Image  - Achille Lauro
 Blu  - Achille Lauro
 I wanna be an Illusion  - Achille Lauro
 Me ne Frego  - Achille Lauro
 16 Marzo  - Achille Lauro
 Bam Bam Twist  - Achille Lauro
 Maleducata  - Achille Lauro
My Funny Valentine  - Achille Lauro
 Chicago  - Achille Lauro
 Pessima  - Achille Lauro
 Cadillac 1920  - Achille Lauro
 Bulgari Black Swing  - Achille Lauro
 Piccola Sophie  - Achille Lauro
 Jingle Bell Rock  - Achille Lauro
 Solo Noi  - Achille Lauro
 Marilù - Achille Lauro
Latte+ - Achille Lauro
Lauro - Achille Lauro
Come me - Achille Lauro
Femmina - Achille Lauro
Barrilete cosmico - Achille Lauro
Stupide Canzoni d'Amore - Achille Lauro

Tournée 

 2013 - Daje Forte European Tour
 2014 - Daje Forte Tour
 2015 - Gow
 2019 - DJ set di apertura del Rolls Royce Tour Achille Lauro

Note

Collegamenti esterni 

 Reo su Beatport
 Back2Rave su Beatport
 Gow Tribe on Beatport
 Gow Tribe su Discogs
 Gow Tribe su AllMusic
 Matteo Ciceroni su Allmusic